Die Saison 2007/08 der Oberliga Nordrhein war die 30. und vorerst letzte Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordrhein sowie die 14. als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft sicherte sich die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach mit zwei Punkten Vorsprung auf die zweite Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen. Die Mönchengladbacher wurden zum zweiten Mal Meister der Oberliga Nordrhein. Neben Mönchengladbach und Leverkusen qualifizierten sich die zweite Mannschaft des 1. FC Köln und der 1. FC Kleve für die ab der Saison 2008/09 dreigleisige Regionalliga.

Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 11 sollten sich für die ab der Saison 2008/09 neu eingeführte NRW-Liga qualifizieren. Diese Plätze nahmen Schwarz-Weiß Essen, die SSVg Velbert, die zweite Mannschaft des MSV Duisburg, der FC Germania Dattenfeld, die zweite Mannschaft von Alemannia Aachen, der Bonner SC und die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf ein.

Alle anderen Mannschaften ab dem zwölften Tabellenplatz mussten in die Mittelrheinliga oder Verbandsliga Niederrhein absteigen, die ab der Saison 2008/09 den Namen Niederrheinliga annahm. Die Oberliga Nordrhein wurde am Saisonende aufgelöst.

Aus der Mittelrheinliga schafften der SC Fortuna Köln und aus der Verbandsliga Niederrhein die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen als jeweiliger Staffelsieger den Aufstieg in die neue NRW-Liga.

Der Torschützenkönig wurde Lars Schuchardt von der zweiten Mannschaft des Meisters Borussia Mönchengladbach mit 23 Toren.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Nordrhein 2007/08 bei kicker.de
 Oberliga Nordrhein 2007/08 bei f-archiv.de

2007
Fußballsaison 2007/08